Гуидо Гуэррини ():

 Гуидо Гуэррини (1890—1965) — итальянский композитор.
 Гуидо Гуэррини (род. 1976) — итальянский автогонщик.

См. также  
Гуэрини